Пирра может означать:

 Пирра — в древнегреческой мифологии дочь Эпиметея и Пандоры.
  — древний город на Лесбосе.
 (632) Пирра — астероид главного пояса, который был открыт 5 апреля 1907 года.